Александр Матвеевич Минаев-Цикановский ( Шая Мошкович Цикановский) (февраль 1888, Одесса — 25 февраля 1939, Москва) — высокопоставленный сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД. Комиссар государственной безопасности 3 ранга (3 апреля 1937). Член ЦИК СССР в 1935—1937. Член Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Один из главных руководителей массовых репрессий 1937-1938 гг. по национальному признаку ( национальные операции НКВД). Расстрелян в 1939 году. Признан не подлежащим реабилитации.

Биография 
Родился в Одессе в еврейской семье служащего. Получил домашнее образование. С 14 лет — чёрнорабочий на одесском мыловаренном заводе. В 16 лет вступил в партию эсеров, состоял в боевой дружине в 1904—1906 годах. Тогда же взял себе псевдоним Александр Матвеевич Минаев ( по ряду данных, имя погибшего товарища по партии).  В 1908 году осуждён военным судом на 10 лет каторги. В декабре 1916 года освобождён из тюрьмы и сослан в Иркутскую губернию, откуда в марте 1917 уехал в Херсон, работал портным. После наступления германских войск на Украину перебрался в Ростов, затем в Москву. В мае 1918 года направлен на подпольную работу в Херсонскую губернию, организовывал красные партизанские отряды. После восстановления Советской власти в феврале-июне 1919 года заведовал Херсонским губполитпросветом. Состоял в РКП(б) с марта 1919 г.

ВЧК-ОГПУ-НКВД 
С июня 1919 года в органах ВЧК и-ГПУ-НКВД(с августа по ноябрь 1919 состоял в РККА). В октябре 1924 г. по приглашению Е. Г. Евдокимова, полномочного представителя ОГПУ по Северо-Кавказскому краю, под руководством которого работал на Украине, занял должность начальника экономического отдела полномочного представительства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю. В 1934—1936 гг. полномочный представитель ОГПУ(начальник УНКВД) по Челябинской обл. В июле 1936 г.- апреле 1937 г. начальник УНКВД по Сталинградской обл. Отличался высокими показателями по арестам «врагов народа» в области. С апреля 1937 г. — заместитель начальника 3-го (контрразведывательного) отдела ГУГБ НКВД СССР. С 11 июля 1937 г., после самоубийства начальника отдела В. М. Курского, и. о. начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, до конца марта 1938 г. возглавляет советскую контрразведку (приказ об утверждении в должности начальника отдела так и не был согласован Н. И. Ежовым в высших партийных инстанциях). Как начальник КРО несет ответственность за массовые убийства граждан СССР по национальному признаку (немецкая, польская, латышская, финская, корейская, эстонская, бессарабская, иранская, китайская операции, сотрудники КВЖД и уроженцы Маньчжурии). Как начальник отдела несет ответственность за аресты всех сотрудников НКВД и подведомственных им служб в 1937—1938 гг. и осуждение в т. н. «особом порядке». После реорганизации наркомата в марте 1938 г. был назначен начальником 8-го отдела (оперативная работа в промышленности) 1-го Управления НКВД СССР. С 10 июля 1938 г. — заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР. Избирался членом ЦИК СССР.

5 ноября 1938 г. был освобождён от работы, на следующий день арестован. «Следствие» по «делу» Минаева--Цикановского вел Борис Родос. Внесен в список Л.Берии-А.Вышинского от 15 февраля 1939 г. по 1-й категории. На заседании ВКВС СССР «вину признал». 25 февраля 1939 г. приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян вместе с наркомом здравоохранения СССР М. Ф. Болдыревым, руководящими сотрудниками НКВД М. А. Волковым-Вайнером, Э. Я. Фурманом, А. П. Павловым и др. Место захоронения — могила невостребованных прахов № 1 крематория Донского кладбища. 26 ноября 2013 г. Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда РФ признан не подлежащим реабилитации.

Звания 
 29.11.1935 — старший майор государственной безопасности.
 3.4.1937 — комиссар государственной безопасности 3 ранга.

Награды 
 орден Ленина ( лишен посмертно Указом Президиума ВС СССР СССР от 24.5.1941);

 орден Красной Звезды (20.12.1932)  ( лишен посмертно Указом Президиума ВС СССР СССР от 24.5.1941);
 медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938);
 два знака «Почётный работник ВЧК-ГПУ» .

Примечания

Литература 
 Минаев-Цикановский А. М. // 
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. — М.: Яуза; Эксмо, 2005. — ISBN 5-699-13762-9

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Список Л.Берии-А.Вышинского от 15 февраля 1939 г. : https://vk.com/doc502161283_536627968
https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82:%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_24.05.1941_(%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
 Определение признания не подлежащим реабилитации : https://vsrf.ru/lk/practice/cases/5577613

Репрессированные сотрудники НКВД
Начальники отделов ГУГБ НКВД СССР
Нереабилитированные
Чекисты
Члены ЦИК СССР